Die Saison 2018/19 war die 27. Spielzeit der Berlin-Liga und die elfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 10. August 2018 mit dem Spiel der Reinickendorfer Füchse gegen den Aufsteiger FSV Berolina Stralau und endete am 2. Juni 2019.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2018/19 nahmen insgesamt 18 Vereine teil.:

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2018 19
2018